Rauchenecker ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Wilhelm Rauchenecker (1844–1906), deutscher Komponist, Musikdirektor und Geiger
 Johann Rauchenecker (1853–1903), deutscher Politiker und Brauereibesitzer